Robb ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Robb (1873–1936), englischer Physiker
 Andrew Robb (* 1951), australischer Handelsminister von 2013 bis 2016
 AnnaSophia Robb (* 1993), US-amerikanische Schauspielerin
 Ben Robb (* 1988), neuseeländischer Dartspieler
 Chuck Robb (* 1939), US-amerikanischer Politiker
 Daniel Robb (* 1988), kanadischer Biathlet
 Daphne Robb (* 1929), südafrikanische Leichtathletin und Olympiateilnehmerin, siehe Daphne Hasenjager
 David Robb (* 1947), britischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Douglas Robb (* 1975), US-amerikanischer Sänger
 Edward Robb (1857–1934), US-amerikanischer Politiker
 George Robb (1926–2011), englischer Fußballspieler
 Isabel Hampton Robb (1859–1910), US-amerikanische Krankenschwester und Pflegetheoretikerin
 J. D. Robb (* 1950), US-amerikanische Schriftstellerin, siehe Nora Roberts
 Jaime Robb (* 1984), kanadischer Biathlet
 Margaret Robb (* 1942), kanadische Eisschnellläuferin 
 Muriel Robb (1878–1907), britische Tennisspielerin
 Peter Robb-King (* 1950), britischer Maskenbildner
 Richard Robb (1901–1977), schottischer Mathematiker und Astronom
 Thomas Robb (* 1946), US-amerikanischer Rassist und Anführer des Ku-Klux-Klan
 Tommy Robb (1934–2021), nordirischer Motorradrennfahrer

Sonstiges:
 Robb-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Rob
 Rop
 Ropp